

Geografia 
 Regno Unito
 Shipley – parrocchia civile del Derbyshire
 Shipley – parrocchia civile del West Sussex
 Shipley – cittadina del West Yorkshire

Persone 
 Beryl Shipley (1926-2011) – allenatore di pallacanestro statunitense, attivo nella NCAA.
 Jenny Shipley (n. 1952) – politica neozelandese.
 John Shipley (n. 1960) – giocatore di poker inglese. 
 Jordan Shipley (n. 1985) – giocatore di football americano statunitense.
 Mike Shipley (1956-2013) – produttore discografico e tecnico del suono australiano.

Altro 
 Brewer & Shipley – folk rock statunitense attivo dal 1967 al 1978 e nuovamente dal 1995. 
 Collegio di Shipley – collegio elettorale inglese della Camera dei Comuni.